Jevgenij Viktorovič Nabokov (), kazahstansko-ruski hokejist, * 25. julij 1975, Ust-Kamenogorsk, Sovjetska zveza.

Nabokov je kariero začel pri klubu Torpedo Ust-Kamenogorsk v sovjetski ligi v sezoni 1991/92, po treh sezonah je prestopil v Dinamo Moskvo. Leta 1994 je bil kot skupno 219. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je zaigral v sezoni 1999/00. V ligi NHL, kjer je branil še za kluba New York Islanders in Tampa Bay Lightning, je skupno odigral 697 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 59 shutoutov in odstotek ubranjenih strelov 91,9 %, ter 86 tekem končnice, na katerih je dosegel sedem shutoutov in odstotek ubranjenih strelov 90,8 %.

Za kazahstansko reprezentanco je branil na Svetovnem prvenstvu leta 1994 skupine C, za rusko reprezentanco pa na dveh olimpijskih igrah in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2008, ko je bil izbran tudi za najboljšega vratarja in v idealno postavo prvenstva. 

Leta 2009 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska liga
| 91/92
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska liga
| 93/94
|
| 11
|
| 0
|
| 0
| 0
| 3.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.25
| .857
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 94/95
|
| 24
|
|
|
|
|
| 1.89
|
|
| 13
|
|
|
|
|
| 2.22
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 95/96
|
| 39
|
|
|
|
|
| 2.00
|
|
| 6
|
|
|
|
|
| 1.41
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 96/97
|
| 27
|
|
|
|
|
| 2.11
|
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.82
|
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 97/98
|
| 33
|
| 0
| 2
| 2
| 2
| 3.92
| .872
|
| 1
|
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2.59
|
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 98/99
|
| 43
|
| 0
| 1
| 1
| 12
| 2.62
| .909
|
| 11
|
| 0
| 1
| 2
| 2
|
|
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 99/00
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.50
| .952
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 99/00
|
| 20
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.68
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 99/00
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.17
| .910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 00/01
|
| 66
|
| 0
| 2
| 2
| 8
| 2.19
| .915
|
| 4
|
| 0
| 0
| 2
| 0
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 01/02
|
| 67
|
| 1
| 3
| 4
| 14
| 2.29
| .918
|
| 12
|
| 0
| 2
| 6
| 2
| 2.61
| .904
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 02/03
|
| 55
|
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.72
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 03/04
|
| 59
|
| 0
| 0
| 0
| 14
| 2.20
| .921
|
| 17
|
|
|
|
|
| 1.71
| .935
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 14
|
| 0
| 3
| 3
| 8
| 2.00
|
|
| 5
| 5
| 0
| 2
| 5
| 2
| 2.53
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 05/06
|
| 45
|
| 0
| 1
| 1
| 18
| 3.10
| .885
|
| 1
|
| 0
| 0
| 1
| 0
| 5.00
| .750
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.34
| .940
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 06/07
|
| 50
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 2.29
| .914
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.23
| .920
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 07/08
|
| 77
|
| 0
| 2
| 2
| 12
| 2.14
| .910
|
| 13
|
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2.18
| .907
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.78
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 08/09
|
| 62
|
| 0
| 1
| 1
| 12
| 2.44
| .910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 09/10
|
| 71
|
|
|
|
|
| 2.43
| .922
|
| 15
|
|
|
|
|
| 2.56
| .907
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 10
|
| 3
|
|
|
|
|
| 4.16
| .853
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 10/11
|
| 22
|
|
|
|
|
| 3.02
| .888
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
| 3.60
| .880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 11/12
|
| 42
|
|
|
|
|
| 2.55
| .914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 12/13
|
| 41
|
|
|
|
|
| 2.50
| .910
|
| 6
|
|
|
|
|
| 4.44
| .842
|-
| New York Islanders
| NHL
| 13/14
|
| 40
|
|
|
|
|
| 2.74
| .905
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 14/15
|
| 11
|
|
|
|
|
| 3.15
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Kazahstanski hokejisti
Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Kazahstanski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Torpedo Ust-Kamenogorsk
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Kentucky Thoroughblades
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih